Tyrma bezeichnet:

 Tyrma (Ort), ein Ort im Osten Russlands
 Tyrma (Fluss), ein Fluss, der den gleichnamigen Ort passiert